

Антропіха — село, Усть-Кубінський район, Вологодська область
 Антропіха — присілок, Юкаменський район, Удмуртія